Bréon est :

Un patronyme
Celui du botaniste français Nicolas Bréon.
Celui de l'acteur écossais Edmund Breon, souvent crédité Edmond Bréon.

Un toponyme
Dans l'appellation Communauté de communes du Val Bréon.
Le nom courant du ru de Bréon

Homonymie de patronyme